Амеалко де Бонфил има више значења:

 Општина Амеалко де Бонфил (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Амеалко де Бонфил (Амеалко де Бонфил, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику